Il singolare del Lipton International Players Championships 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tim Mayotte era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ivan Lendl ha battuto in finale 3–6, 6–1, 7–6, 6–4 Mats Wilander.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 

Lipton International Players Championships 1986